Rokci est un toponyme qui peut désigner :
Rokci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Rokci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica.